Con el nombre de Isla Monos se conoce a:

 Isla de los Monos, pertenece a China.
Isla de los Monos, pertenece a Perú.
Isla Monos, perteneciente a Trinidad y Tobago.
 Isla Monos, perteneciente a Venezuela.